|-
| 22401 Еґісто (Egisto)||||24 лютого 1995||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі
|-
| 22402 Ґоші (Goshi)||1995 GN||3 квітня 1995||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 22403 Манджитлудер (Manjitludher)||1995 LK||5 червня 1995||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Девід Ашер
|-
| (22404) 1995 ME4||||29 червня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22405 Ґавіоліремо (Gavioliremo)||1995 OB||19 липня 1995||Астрономічна обсерваторія «Джемініано Монтанарі»||Астрономічна обсерваторія «Джемініано Монтанарі»
|-
| (22406) 1995 QW5||||22 серпня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22407) 1995 SK2||||17 вересня 1995||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (22408) 1995 SC3||||20 вересня 1995||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (22409) 1995 SU3||||20 вересня 1995||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (22410) 1995 SS52||||29 вересня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22411) 1995 TR||1995 TR||2 жовтня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22412) 1995 UQ4||||25 жовтня 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22413) 1995 UB13||||17 жовтня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22414) 1995 UB15||||17 жовтня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22415) 1995 UB21||||19 жовтня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22416) 1995 UC47||||28 жовтня 1995||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (22417) 1995 WK1||||18 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22418) 1995 WM4||||20 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22419) 1995 WP5||||24 листопада 1995||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22420) 1995 WL42||||28 листопада 1995||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22421) 1995 XC5||||14 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22422) 1995 YO5||||16 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22423) 1995 YJ12||||19 грудня 1995||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22424) 1995 YS21||||20 грудня 1995||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22425) 1996 AZ||1996 AZ||11 січня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22426) 1996 AH9||||13 січня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22427) 1996 DB||1996 DB||18 лютого 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22428) 1996 DT||1996 DT||19 лютого 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 22429 Jurasek||||22 лютого 1996||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (22430) 1996 DM2||||23 лютого 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22431) 1996 DY2||||28 лютого 1996||Чорч Стреттон||Стівен Лорі
|-
| (22432) 1996 EJ14||||12 березня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22433) 1996 GC2||||9 квітня 1996||Обсерваторія Кійосато||Сатору Отомо
|-
| (22434) 1996 GE6||||11 квітня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22435) 1996 GN7||||12 квітня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22436) 1996 GO17||||15 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22437) 1996 GR20||||15 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22438) 1996 HQ19||||18 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22439) 1996 HL20||||18 квітня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22440 Bangsgaard||1996 KA||17 травня 1996||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (22441) 1996 PA9||||8 серпня 1996||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22442 Блага (Blaha)||||14 жовтня 1996||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (22443) 1996 TJ11||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате
|-
| (22444) 1996 TK12||||15 жовтня 1996||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (22445) 1996 TT14||||9 жовтня 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (22446) 1996 TU25||||6 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22447) 1996 TP34||||10 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22448) 1996 TP35||||11 жовтня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22449 Ottijeff||1996 VC||1 листопада 1996||Огляд Каталіна||Тімоті Спар
|-
| 22450 Нове Гради (Nove Hrady)||1996 VN||3 листопада 1996||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 22451 Tymothycoons||||13 листопада 1996||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні,Андреа Ді Паола
|-
| (22452) 1996 VD8||||3 листопада 1996||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (22453) 1996 VC9||||7 листопада 1996||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (22454) 1996 VU17||||6 листопада 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22455) 1996 XK1||||2 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22456) 1996 XF12||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22457) 1996 XC15||||10 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22458) 1996 XD31||||14 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22459) 1997 AD2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22460) 1997 AJ2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22461) 1997 AB7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22462) 1997 AF7||||9 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22463) 1997 AT13||||11 січня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22464) 1997 AG14||||4 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 22465 Кареландел (Karelandel)||||15 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| (22466) 1997 BA3||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 22467 Кохарумі (Koharumi)||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (22468) 1997 CK1||||1 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 22469 Poloniny||||2 лютого 1997||Обсерваторія Модри||Петер Колені,Леонард Корнош
|-
| 22470 Shirakawa-go||||9 лютого 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (22471) 1997 CR28||||2 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22472) 1997 CT28||||6 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22473) 1997 EN4||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22474 Фробеніус (Frobenius)||||8 березня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (22475) 1997 EH13||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22476) 1997 EM23||||8 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 22477 Julimacoraor||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22478) 1997 EM48||||11 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22479) 1997 FY1||||29 березня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22480) 1997 GU3||||3 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| 22481 Zachlynn||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22482 Michbertier||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22483) 1997 GX16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22484) 1997 GX21||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22485 Unterman||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22486) 1997 GZ22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22487 Megphillips||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22488 Martyschwartz||||7 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22489 Янака (Yanaka)||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 22490 Zigamiyama||||11 квітня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (22491) 1997 GX32||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22492 Mosig||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22493) 1997 GP40||||7 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22494) 1997 JL||1997 JL||2 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22495 Фубіні (Fubini)||||6 травня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (22496) 1997 JH13||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22497 Іммануельфукс (Immanuelfuchs)||1997 KG||30 травня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (22498) 1997 LY2||||5 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22499) 1997 MP9||||27 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22500) 1997 OJ||1997 OJ||26 липня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,А. Теста
|}

22400